«Круши́тели» () — банда суперзлодеев из комиксов издательства Marvel Comics, состоящая из четверых громил: Крушителя, Громобоя, Бульдозера и Забивальщика, созданная Леном Уэйном и дебютировшая в комиксе Defenders vol. 1, #17 в ноябре 1974 года.

История команды 
Будущий лидер банды — Дирк Гартвейт — был обычным преступником, но всегда мечтал о большем. И однажды ему несказанно повезло, колдунья из царства Асгард случайно заколдовала Дирка, перепутав его с богом обмана Локи. Дирк стал обладателем невероятной силы и выносливости — Крушителем. Однако богу грома Тору удалось засадить Гартвейта за решётку и лишить суперсилы, но не до конца… Волшебная сила передалась к его излюбленному оружию — лому. Вместе с тремя сообщниками Гартвейт сбежал и вернул себе оружие. Волшебная сила лома разделилась между четвёркой беглецов, превратив их в суперзлодеев — Крушителя, Громобоя, Забивальщика и Бульдозера. Вместе они стали мощной командой Крушителей, способной потягаться силой с самыми могучими супергеройскими альянсами.

Участники 
 Крушитель / Дирк Гартвейт
Способности: сверх-сила, повышенная выносливость, устойчивость к жаре и холоду. 
Оружие: поглощающий и распределяющий энергию лом. 
Значимость в команде:   главарь банды.
 Громобой / Эллиот Франклин
Способности: сверх-сила, повышенная выносливость, устойчивость к жаре и холоду. 
Оружие: неразрушимое ядро на цепи. 
Значимость в команде:   мозг банды.
 Бульдозер / Генри Кемп
Способности: сверх-сила, повышенная выносливость, устойчивость к жаре и холоду. 
Оружие: бронированный шлем. 
Значимость в команде: сила банды.
 Забивальщик / Брайан Филлип Калуски
Способности: сверх-сила, повышенная выносливость, устойчивость к жаре и холоду. 
Оружие: пудовые кулаки. 
Значимость в команде: пудовые кулаки банды.

Крушители вне комиксов

Телевидение 
 Крушители появились в мультсериале Супергеройский отряд в эпизоде «To Err is Superhuman».
 Крушители появлялись в нескольких эпизодах мультсериала Мстители: Могучие герои Земли.
 Крушители появились в аниме DISK Wars Avengers.
 Появляются в мультсериале "Совершенный Человек-Паук", в 18 серии 1 сезона.
 Появляются в сериале «Женщина-Халк: Адвокат».  сыграл Крушителя, Джастин Итон — Громобоя.

Видеоигры 
 Крушители появились в игре Spider-Man: The Animated Series на Sega Genesis и Super Nintendo.
 Вся команда Крушителей была мини-боссами в видеоигре Marvel: Ultimate Alliance.
 Команда появляется в качестве боссов в браузерной игре Marvel: Avengers Alliance.

Ссылки 
 Крушители на Marvel.com

Персонажи Marvel Comics
Команды и организации Marvel Comics
Вымышленные преступные организации
Персонажи комиксов, появившиеся в 1974 году